Cookie (informática)
 Biscoito, conhecido como cookie na língua inglesa

Entretenimento
 Cookie (filme)
 Cookie (jogo eletrônico)
 Cookie (revista)

Desambiguações de artes